Warden kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Warden,

Kanada 

 Warden (kommun i Kanada), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Warden, Northumberland, ort i England, 
 Warden (parish), England, Kent,

Sydafrika 

 Warden (ort i Sydafrika), Fristatsprovinsen, Thabo Mofutsanyana District Municipality,

USA 

 Warden (ort i USA), Washington, Grant County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar